Zapadno bojište (Prvi svjetski rat)
 Zapadno bojište (Drugi svjetski rat)